Сабина има више значења:
 Сабина (регија)
 Сабина (Авелино), је насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Сабина (Фрозиноне), је насеље у Италији у округу Фрозиноне, региону Лацио
 Сабина (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо